Robert Francis peut désigner :

 Robert Francis (1909-1946), un écrivain français, récipiendaire du Prix Femina en 1934 ;
  (1930-1955), un acteur américain ;
 Robert Francis (1958-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Robert Francis (1987-), un chanteur américain.